Ти́ллих, Ти́лих (, , ) — фамилия. Известные носители:
 Тиллих, Пауль (1886—1965) — немецко-американский богослов и философ.
 Тиллих, Станислав (род. 1959) — немецкий политик.